Баленсиага ( []) — баскская фамилия. Известные носители:
 Баленсиага, Кристобаль (1895—1972) — испанский модельер.
 Баленсиага, Микель (род. 1988) — испанский футболист, защитник футбольного клуба Атлетик Бильбао.

См. также 
 Balenciaga — модный дом, основанный Кристобалем Баленсиага.